Oxklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oxklobben, Houtskär, Åboland, 
 Oxklobben, Nagu, Åboland, 
 Oxklobben (väster om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Oxklobben (öster om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Oxklobben (vid Örö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Oxklobbarna
Oxkobb

Robotskapade Finlandförgreningar